

Cinema 
 Trasparente – schermo utilizzato nella tecnica cinematografica

Musica 
 Trasparente – singolo di Little Tony del 1983
 Trasparente – album di Scialpi del 1990
 Trasparente – album di Gianni Celeste del 1997
 Trasparente – album di Marco Parente del 2002
 Trasparente – album di Noemi Smorra del 2015

Pagine correlate 
 Trasparenza (disambigua)